Soleil levant fait référence au lever de soleil.
 L'expression « soleil levant » désigne alors l'Est.
Les expressions « Pays du Soleil Levant » ou « Empire du Soleil levant » désignent le Japon.
L’ est un ordre honorifique japonais établi en 1875 par l'empereur Meiji.

Art 

Impression, soleil levant est un tableau de Claude Monet.

Bande-dessinée 

 Soleil levant, une collection de bandes dessinées de l'éditeur Soleil Productions.

Cinéma 

 Soleil levant (Rising Sun) est un film de Philip Kaufman sorti en 1993, d'après le roman de Michael Crichton.

Lieux 

 Soleil levant, un dancing en Guyane.

Littérature 

Soleil levant (Rising Sun) est un roman de Michael Crichton paru en 1992.

Jeux vidéo 

Medal of Honor : Soleil Levant (Medal of Honor: Rising Sun) est un jeu vidéo sorti en 2003.

Autres 
En anglais, « Soleil levant » se dit « Rising sun ». On trouve ainsi :

Rising Sun, un yacht de luxe.
Rising Sun, un manga de Satoshi Fujiwara.

Homonymie de titre